Emden može biti:

Emden, grad u Donjoj Saskoj
SMS Emden (1908.), njemačka krstarica iz 1908.
Emden (brod), njemačka krstarica iz 1925.